Twierdzenie Steinera (mechanika) – twierdzenie w mechanice
 Twierdzenie Steinera-Lehmusa – twierdzenie w geometrii

Steinera